Naselje u Srbiji:
 Čukarica, gradsko naselje u sastavu općine Čukarica, Grad Beograd

Općina u Srbiji:
 Čukarica (općina), gradska općina u sastavu Grada Beograda